Uganik steht für:
 Cape Uganik, ein Kap in Alaska
 Uganik Bay, eine Bucht in Alaska
 Uganik Island, eine Insel in Alaska
 Uganik Lake, einen See in Alaska
 Uganik Passage, eine Meerenge in Alaska
 Uganik River, einen Fluss in Alaska